Le Championnat du Maroc de football 1956-1957 est la  édition du Championnat du Maroc de football et la  édition sous l'égide de la FRMF (qui était guidé par la LMFA).

C'est le Wydad AC qui remporte son  sacre après avoir terminé en tête du classement, avec 4 points d'avance sur son dauphin le KAC Marrakech. Les clubs relégués en division pré-honneur sont : le MA Tétouan, le SCC Roches Noires, l'ASCO Marocaine et le QI Casablanca, tandis que les clubs qui les remplacent sont le Rachad de Meknès, l'US Safi, l'IR Tanger et l'AS Marrakech.

Statistiques

Meilleur attaque 
La meilleure attaque du championnat est celle du Mouloudia Club d'Oujda avec plus de 53 buts marqués.

Meilleur défense 
La meilleure défense est celle du Wydad Athletic Club avec seulement 23 buts encaissés.

Les larges scores 
Les plus larges scores inscrits de la saison sont le 11-2 du Racing de Casablanca face au Quartier industriel, le 7-1 du Wydad Athletic Club face Quartier industriel et le 7-1 du Kawkab de Marrakech face au Maghreb de Fès.

Les clubs de l'édition 1956/57 
Avant que la LMFA donnera la relève à la FRMF en janvier 1957, des clubs des protecteurs français dessous dont l'US Athlétique qui était , SA Marrakech qui était , USD Meknès qui était  et l' ASTF Meknès  qui était  lors de la saison 1954/1955, (puisque la saison 1955/1956 a été boycottée par les clubs marocains) et donc pour remplacer le vide qui ont laissés, la LMFA et la FRMF ont organisés la Coupe de l'Indépendance au système des matchs barrages.

Classement 

Le système de points pour cette saison est de 3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul et 1 point pour une défaite.

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1956/57

Maroc
Maroc
Championnat du Maroc de football